Spermosporella är ett släkte av svampar. Spermosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spermosporella